Дженнифер Эзер (, ) — немецкая легкоатлетка, которая специализируется в многоборье. Чемпионка Европы среди молодёжи 2003 года и бронзовая призёрка чемпионата Европы 2010 года в семиборье. На Олимпиаде 2008 года заняла 11-е место, на олимпийских играх 2012 года 30-е место.

Чемпионка Германии в семиборье 2006 года.

Личные рекорды

Ссылки 
 

Многоборцы Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года